Laubierpholoe är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Pettibone 1992. Laubierpholoe ingår i familjen Pholoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Laubierpholoe